Dans la mythologie grecque :
 Érato est la Muse de la poésie lyrique et érotique ;
 Érato est une Néréide.
 Érato d'Arménie est une reine de la dynastie artaxiade.
 Érato est un tableau d'Angelo Maccagnino.
 Erato est un label discographique français.
 (62) Érato est un astéroïde.
 Erato est un genre éteint de gastéropodes de la famille des Triviidae.
 Erato est un genre de plantes de la famille des Asteraceae.
 Erato (Extended Range Automatic Targeting) est une technique de missiles.

Homonymie mythologique